Melville Island ist der Name folgender Inseln:

 Melville Island (Australien)
 Melville-Insel (Kanada)